Assurances générales de France – francuskie towarzystwo ubezpieczeniowe
 Aarhus Gymnastikforening – duński klub sportowy